Building Information Modeling (BIM) – modelowanie informacji o budowaniu
 Bulanda Mucha Architekci (BiM Architekci) – pracownia architektoniczna
 Bim – demon